Bills kan som auktorsförkortning betyda:

 Ian Roger Bills
 Gerald F. Bills

Robotskapade auktorsförkortningar